Berrocal bezeichnet geografisch:

 Berrocal (Huelva), Gemeinde in der Provinz Huelva in Spanien

Berrocal ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Berrocal (* 1957), puerto-ricanischer Schwimmer
 Julio Berrocal (1897–1991), peruanischer Künstler
 Miguel Berrocal (1933–2006), spanischer Bildhauer